Doppelsternmessungen ist eine von Friedrich August Theodor Winnecke im Jahre 1869 in den „Astronomischen Nachrichten“ veröffentlichte Serie von Beobachtungen, worin er über eine Anzahl von Beobachtungen mittels diverser Refraktoren in Bonn, Berlin und Pulkovo berichtete. Diesen fügte er eine Liste von sieben „neuen“ Doppelsternen hinzu. Später stellte er fest, dass drei davon (30 Eri, Bradley 757, und 44 Cyg) bereits früher entdeckt worden waren.

Abkürzungen

Übersicht

Komponenten

Quellen 
 http://messier.seds.org/xtra/supp/wnc.html

Astronomische Datensammlung